Мефодиев — русская фамилия; имеет женскую форму Мефодиева.
 Мефодиев, Вячеслав Алексеевич (1873 — после 1910) — городской санитарный врач в Царицыне, автор научных публикаций.
 Мефодиев, Николай Владимирович (1869 — после 1927) — врач, депутат III Государственной думы (1907—1912).

Примечания